Der Mannschaftswettkampf der Männer im Florettfechten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 1. August 2021 in der Halle B der Makuhari Messe statt.

Titelträger

Zeitplan 
 Achtelfinale: 1. August 2021, 9:00 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 1. August 2021, 10:45 Uhr (Ortszeit)
 Platzierungsrunde 5–8: 1. August 2021, 12:25 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 1. August 2021, 13:40 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Platz 5/6 und 7/8: 1. August 2021, 14:50 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 1. August 2021, 18:30 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 1. August 2021, 19:50 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde 
Im einzigen Achtelfinale bezwang Deutschland Kanada mit 45:31 und qualifizierte sich somit für das Viertelfinale gegen die Vereinigten Staaten.

Platzierungsrunde

Endstand

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020
 

Florett Mannschaft Manner